Belgium è l'esonimo inglese del Belgio. Può riferirsi anche a:
Stati Uniti d'America
Belgium – villaggio della Contea di Vermilion, Illinois
Belgium – città della Contea di Ozaukee, Wisconsin

Altri progetti